Machuca steht für:
 Machuca, mein Freund, ein chilenischer Spielfilm aus dem Jahr 2004

Machuca ist der Name folgender Orte:
 Machuca (Calama) in Chile
 Machuca (San Pedro de Atacama) in Chile

Machuca ist der Familienname folgender Personen:
 Alexis Machuca (* 1990), argentinischer Fußballspieler
 Anggello Machuca (* 1984), paraguayischer Fußballspieler
 Juan Machuca (* 1951), chilenischer Fußballspieler
 Manuel Machuca (1924–1985), chilenischer Fußballspieler
 Pedro Machuca (ca. 1490–1550), spanischer Maler und Architekt